Камп Но́у (, може також вимовлятися Кам Но́у, офіційна назва — Нови́й стадіо́н ФК Барсело́на ()) — головний, призначений тільки для футболу, стадіон «ФК Барселона», одна з найбільших арен у Європі. У перекладі з каталанської означає «новий стадіон», «новий майданчик для гри».

До побудови «Камп Ноу» ФК Барселона використовував стадіон «Камп Бель» ( — «старий стадіон»), побудований у 1922 р. та розрахований на 60 тис. глядачів. Обидва стадіони розташовані у барселонському кварталі Лас-Кортс.

Див. також 
 Музей ФК «Барселона»

Примітки 

Стадіони Іспанії
Стадіони Барселони
Барсалунес
Символи Каталонії
Барселона (футбольний клуб)
Каталонія